Betonová stěrka je označení pro designovou úpravu stěn a podlah do vzhledu betonu. Není to jen šedý betonový vzhled, ale prakticky jakýkoliv barevný odstín. Struktura speciální betonové stěrky je vždy upravena pouze do vzhledu betonu. 

Betonové stěrky mají uplatnění v interiéru. Často využívaná je betonová stěrka do koupelny, do kuchyně nebo na stěnu do obývacího pokoje. Uplatnění najdou betonové stěrky i v exteriéru a to především jako moderní fasády domů nebo plotů či designových zídek. V interiéru by měla být betonová stěrka upravena speciálním uzavíracím PUR lakem, aby byla odolná proti vodě a proti mastnotě. V exteriéru se betonová stěrka natírá pouze transparentní silikátovou lazurou, aby byla UV stabilní a odolná proti plísním a řasám.

Složení vrstev betonové stěrky do koupelny 
 silikátová penetrace
 silikátová betonová stěrka 1,0 mm hrubá
 silikátová betonová stěrka 0,0 mm jemná
 barevná lazura
 transparentní lazura
 PUR polyuretanový lak

Složení vrstev betonové stěrky na fasádu 
 silikátová penetrace
 silikátová betonová stěrka 1,0 mm hrubá
 silikátová betonová stěrka 0,0 mm jemná
 barevná lazura
 transparentní lazura

Externí odkazy 
 https://youtu.be/hlu0TIcYrWU

Stavební materiály
Design